Gibraltar Open 2017 – szesnasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2016/2017. Turniej ten rozegrany został w dniach 1-5 marca 2017 w Tercentenary Sports Hall w Gibraltarze.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe 

 145, 129, 106, 104  Jack Lisowski
 140, 137, 122  Shaun Murphy
 138, 135, 101  Mark Allen
 136  Luca Brecel
 136  Sam Craigie
 135  John Astley
 133, 131, 109, 102  Alfred Burden
 132, 102  Ricky Walden
 131  David John
 130, 108, 101  Neil Robertson
 129, 114, 112, 103  Judd Trump
 129, 117, 102  Ryan Day
 128, 102  Gary Wilson
 128  Gerard Greene

 127  Mark Davis
 127  Zhou Yuelong
 121  John Higgins
 118  Zhang Yong
 107  Zhang Anda
 107  Michael White
 107  Ben Woollaston
 105, 100  Barry Hawkins
 105  Jamie Jones
 104  Fang Xiongman
 102  Charlie Walters
 102  Mark Williams
 101  Mitchell Mann
 100  Steven Hallworth

Bibliografia 
 worldsnooker.com

2017 w sporcie
2017 na Gibraltarze
Gibraltar Open